Dorje Gyelpo (tib. rdo rje rgyal po) bezeichnet folgende Personen:

Phagmodrupa Dorje Gyelpo (phag mo gru pa rdo rje rgyal po; 1110–1170), Begründer des Phagdru- bzw. Phagdru-Kagyü-Zweiges der Kagyü-Schule
Dorje Gyelpo (Drigung-Kagyü-Linienhalter) (1284–1350), Abt des Drigung-Klosters (Drigung Thil)